Bukovec kan syfta på:

Bulgarien 

 Bukovets (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Brusartsi, 
 Bukovets (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Vidin, 
 Bukovets (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Bjala Slatina,

Kroatien 

 Bukovec Zelinski, ort, Zagrebs län,

Tjeckien 

 Bukovec (ort i Tjeckien, lat 49,55, long 18,83), 
 Bukovec (berg i Tjeckien, Liberec), 
 Bukovec (kulle i Tjeckien, lat 49,36, long 16,60), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar